En français, Dames est le pluriel de dame et le nom d'un jeu de société. Cela peut aussi être un :

Patronyme 
 Wilhelm Dames (1843-1898), paléontologue et géologue prussien de l'Université de Berlin.

Pseudonyme 
 Claire Dames (1980-), actrice pornographique américaine

Titre 
 le  titre d'une nouvelle d’Anton Tchekhov, parue en 1886.
 le titre d'une comédie musicale américain réalisé par Ray Enright et Busby Berkeley, sorti en 1934.

Toponyme 
 Tour des Dames, Grenade, Espagne
 Porte des Dames, Wangen im Allgäu, Allemagne